North Shore (Ontario)
 North Shore (Nowa Zelandia)
 North Shore (przedmieścia Chicago)
 North Shore (Kalifornia)
 North Shore (Wirginia)